Валтраваља () има више значења:
 Брисаго-Валтраваља
 Монтегрино Валтраваља
 Порто Валтраваља